Kingsford – miejscowość w stanie Australia Południowa
 Kingsford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon, w Kentisbeare
 Kingsford – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Michigan, w hrabstwie Dickinson
 Kingsford – geograficzna nazwa dzielnicy w Sydney, w stanie Nowa Południowa Walia, w Australii
 Kingsford – miejscowość w Szkocji, w hrabstwie East Ayrshire
 Kingsford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Worcestershire